Max Jaffé ist der Name folgender Personen:

* Max Jaffé (Mediziner, 1841) (1841–1911), deutscher Mediziner und Pharmakologe
 Max Jaffé (Fotograf) (1845–1939), österreichischer Fotograf und Reproduktionstechniker
 Max Jaffé (Mediziner, 1859) (1859–1909), deutscher Chirurg